An Baile Mór kan syfta på följande platser:

Irland 

 Ballymore Eustace, ort, Leinster, Kildare, 
 Ballymore, ort, Leinster, An Iarmhí, 

Robotskapade Irlandförgreningar